Pendung Hilir (Sitinjau Laut), een plaats in Indonesië
Pendung Hilir (Air Hangat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing